Museu de Granollers, museu d'història i cultura de Granollers (Vallès Oriental)
 Partit Verd (Suècia) (del seu nom en suec Miljöpartiet De Gröna), partit polític de Suècia
 Moviment Democràtic Guineà, partit polític de Guinea Bissau
 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (del seu nom en anglès Millennium Development Goals), fites per a un millor desenvolupament humà al món pactades per les Nacions Unides